hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Lee (ang. Lee County) w USA, w stanie Wirginia